Frăsinet kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Frăsinet (Călărași)
 Frăsinet (Teleorman)